Perezinigokalumma är ett släkte av kvalster. Perezinigokalumma ingår i familjen Parakalummidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Perezinigokalumma